Brudskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Brudskär, Karleby, Mellersta Österbotten, 
 Brudskär, Korpo, Åboland,

Se även
Brudskären
Brunskär
Bredskär

Robotskapade Finlandförgreningar